Un voyant est un indicateur lumineux transmettant une information.
 Un voyant est une personne pratiquant la voyance.
 Un voyant est une personne disposant du sens de la vue, par opposition à un déficient visuel.
 Le voyant est une notion poétique développée par Arthur Rimbaud, notamment dans ses Lettres du voyant.

Voir aussi 
 Vue (homonymie)
 Voir